Белоглинка — посёлок в Варненском районе Челябинской области. Входит в состав Краснооктябрьского сельского поселения..

История 
Основан в 1957 г. при 3-м отделении совхоза «Заозерный». Название поселка связано с наличием в окрестностях залежей белой глины (каолина), которая используется в медицинских целях.

География 
Расположен в юго-западной части района. Расстояние до районного центра села Варна 38 км.

Население 

(в 1970 — 364, в 1995 — 331)

Улицы 
Лесная улица
Центральная улица
Школьная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 школа, 
 библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Варненского района